Kotromanić Tvrtko (1338/9–1391), I. Tvrtko néven bosnyák király, I. István bosnyák bán Ulászló fiától származó unokája
Kotromanić Tvrtko (1382 előtt–1443), II. Tvrtko néven bosnyák király, I. Tvrtko István másodszülött törvényes fia